Ку́рский райо́н — название районов в России.

 Курский район — район в Курской области, административный центр — город Курск.
 Курский район — район в Ставропольском крае, административный центр — станица Курская.